Лубенькино — название нескольких населённых пунктов:

Россия

Псковская область 
 Лубенькино — деревня в Локнянском районе.

Тверская область 
 Лубенькино — посёлок в Андреапольском районе.
 Лубенькино — деревня в Бельском районе.
 Лубенькино — деревня в Удомельском районе.